Il singolare del torneo di tennis Zagreb Open 1996, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Sargis Sargsian che ha battuto in finale Marcos Górriz 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Andrej Čerkasov (semifinali)
 Martin Sinner (primo turno)
 Filippo Messori (primo turno)
 Mariano Zabaleta (semifinali)

 Oscar Martinez Dieguez (primo turno)
 Frédéric Vitoux (secondo turno)
 Joost Winnink (primo turno)
 Orlin Stanojčev (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zagreb Open 1996